

Кішкерень () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Шипоте.
 Кішкерень () — село у повіті Ботошані. Адміністративно підпорядковується місту Севень.

Кішкерень () — село у Синжерейському районі.